«Легкая атлетика» — советский и российский ежемесячный иллюстрированный спортивно-методический журнал. Издается с 1955 на русском языке в Москве.

История журнала 
Орган Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР.
Рассчитан на преподавателей физкультурных учебных заведений, тренеров, спортивных судей, руководящих работников спортивных организаций и широкие круги спортсменов. Имеет разделы: в коллективах физкультуры, легкая атлетика в школе, техника и методика тренировки, наука и спорт, по Советскому Союзу, за рубежом, консультация, библиография.

В журнале публикуются теоретические, методические и научные статьи, материалы, освещающие передовой опыт современной спортивной тренировки в различных видах легкоатлетического спорта и многоборья, передается опыт лучших спортсменов, тренеров и судей, широко освещается состояние легкой атлетики в СССР и за рубежом.

Учредители журнала 
 1955 (№ 1)—1959 (№ 2) — Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР;
 1959 (№ 3)—1959 (№ 4) — Оргбюро Союза спортивных обществ и организаций СССР;
 1959 (№ 5)—1969 (№ 12) — Центральный Совет спортивных обществ и организаций СССР;
 1970 (№ 1)—1989 (№ 12) — Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР;
 1990 (№ 1)—1991 (№ 12) — Государственный комитет СССР по физической культуре и спорту;
 1992 (№ 1)—2005 (№ 12) — Федерация легкой атлетики России;
 2006 (№ 1)—Н. В. (№ХХ) — Редакция журнала

Периодичность выхода 
Долгие годы публиковалось 12 номеров в год. Исключение составил первый (1955) год издания (вышло 7 номеров). С 1992 года начинают издаваться объединённые номера. В дальнейшем такая практика для журнала стала нормой.

Наличие в библиотеках 
Российская национальная библиотека — Шифр хранения: П41/51

Центральная отраслевая библиотека по физической культуре — Библиотека советской физической культуры и спорта

Библиография 
Последние номера журналов за 1955—1996 годы имели указатели опубликованных статей.

В 2000 году была издана библиография журнала «Легкая атлетика» (1955—1996), содержащая библиографические описания 10719 статей, опубликованных в журнале. Ряд публикаций (в основном, технические результаты соревнований) в указателе представлен не был.

Прекращение 
№ 3—4 (778—779) за март-апрель 2020 года вышел тиражом 1000 экземпляров. После этого публикация номеров журнала на сайте прекратилась.

Хронология публикаций

1950-е годы

1960-е годы

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

Примечания 

Ежемесячные журналы
Спортивные журналы СССР
Спортивные журналы России